Trou du Nord kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement du Trou du Nord, arrondissement, Nord-Est, 
 Trou du Nord (kommun), Nord-Est, 
 Trou du Nord (ort), Nord-Est,